Виталий Александрович Мирный (; ) — украинский футболист, вратарь

Биография 
Футболом начал заниматься в родной Полтаве. Входил в юношескую команду «Молот». Позднее переехал в Кременчуг, где выступал в молодёжной команде «Кременя».

В 2011 году Мирный уехал выступать в Прибалтику. Сначала вратарь выступал в эстонской «Левадии». За основной состав Мирный не сыграл ни одной игры, довольствуясь матчами за вторую команду.

С 2012 по 2013 год голкипер защищал ворота литовской «Банги». В Высшем дивизионе Литвы он провел 55 матчей, в которых пропустил 77 мячей.

В начале 2014 года Виталий Мирный вернулся на Украину и подписал контракт с клубом Второй лиги «Славутич». 22 декабря 2015 года, после завершения срока контракта, сотрудничество между футболистом и клубом по обоюдному согласию сторон было решено не продлевать.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Банга»
Игроки ФК «Утенис»
Игроки ФК «Черкащина»
Игроки ФК «Тернополь»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Кремень»